Nünlist ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Nünlist (1910–1990), Schweizer Höhlenforscher und Autor
 Jos Nünlist (1936–2013), Schweizer Maler, Grafiker und Autor
 Josef Emil Nünlist (1875–1952), Schweizer katholischer Geistlicher
Paul Nünlist (* 1931), Schweizer Bildhauer
 René Nünlist (* 1965), Schweizer Altphilologe
 Robert Nünlist (1911–1991), Schweizer Offizier